L'immatériel est l'attribut d'être sans substance physique.

Culture 
 Patrimoine culturel immatériel

Économie 
 Bien immatériel
 Capital immatériel
 Économie du savoir
 Agence du patrimoine immatériel de l'État, en France

Support électronique 
Pour certains auteurs, le terme immatériel est souvent employé abusivement pour désigner des informations sur support électronique. Dans ce cas, le terme ne doit pas faire oublier que le support d'information est matériel  :
 Dématérialisation

Homonymie